Kikuyu steht für:

 Kikuyu (Ethnie), eine Ethnie in Kenia
 Kikuyu (Sprache), die Sprache der Kikuyu
 Kikuyu (Ort), Stadt in Kenia
 Kikuyu-Gebirge, ein Gebirge in Kenia
 Kikuyu-Gras, wissenschaftlich Pennisetum clandestinum, eine Grasart
 Kikuyu-Brillenvogel (Zosterops kikuyuensis), eine Art der Brillenvögel